Индика́тор ( — показатель, указатель) — прибор, устройство, информационная система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом.
 Индикатор — электронная схема со световой панелью, предназначенная для наглядного сообщения о состоянии устройства.
 Индикатор фазы — средство контроля, при помощи которого можно отличить фазовый провод от нулевого и заземления.
 Индикатор часового типа — прибор для отметок изменений параметров механической системы.
 Индикатор в химии — вещество, дающее характерные (обычно цветные) химические реакции и употребляющиеся при анализе веществ.
 Индикатор (общественные науки, социология) — доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных непосредственному исследованию.
 Индикатор — техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия определённой физической величины или определения её порогового значения.
 Индикатор (экономика и финансы).
 Индикатор в экологии — система признаков, позволяющих оценить состояние экосистемы.
 Индикатор в математике — функция, устанавливающая принадлежность элемента множеству.
 Индикатор — персонаж фантастической повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы» из цикла «Приключения Алисы».
 «Индикатор» — система телеметрических и траекторных измерений баллистических ракет. Модификации «Индикатор-Д», «Индикатор-Т». Стала прообразом радиотелеметрической системы «Трал».

См. также 
 Индикация
 Индекс
 Рейтинг
 Показатель